Norton House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Norton House (Arizona), ID-Nr. 82001649
 Norton House (Connecticut), ID-Nr. 88002645
 Norton House (Florida), ID-Nr. 90001106
 Norton House (Massachusetts), ID-Nr. 90000078